
Molekulska formula -{C7H15N}- se može odnositi na:
 Azokan
 2,6-Dimetilpiperidin
 3,5-Dimetilpiperidin